Факторите, които определят биотичните екологични условия за отглеждане на културните растения имат биологичен произход. Това са: плевелите, ентомофауната — полезна и вредна, причинителите на болести (микроорганизмите), симбиотичната микрофлора, ненасекомните неприятели.

Агрометеорология